Godthåb Sogn henviser til flere artikler:
 Godthåb Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune
 Godthaabs Sogn (Godthåb sogn) – et sogn i Frederiksberg Kommune